Trochospongilla är ett släkte av svampdjur. Trochospongilla ingår i familjen Spongillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Trochospongilla